Proton Malaysian Open 2009 — 4-й розыгрыш розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Куала-Лумпуре, Малайзия, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 26 сентября по 4 октября.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Proton Malaysian Open
 Мировой Тур ATP 2009
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Малайзия
Теннис
Сентябрь 2009 года
Октябрь 2009 года
2009